Carn Dearg kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Càrn Dearg (Loch Ossian), berg i Skottland, 
 Càrn Dearg (Monadh Liath), berg i Skottland, 
 Càrn Dearg (Ben Alder), berg i Skottland,